

Acronimi 
 Land Grid Array, interfaccia fisica usata da alcuni microprocessori
 Large for Gestational Age, neonati da parto pretermine con peso alla nascita in rapporto all'età gestazionale maggiore al 90° percentile

Codici 
 LGA, codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto LaGuardia di New York (Stati Uniti)
 lga, codice ISO 639-3 della lingua lungga

Pagine correlate 
 Local government area